Scolecitrichidae är en familj av kräftdjur. Scolecitrichidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Scolecitrichidae 83 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Scolecitrichidae